MPB (skrótowiec z por. música popular brasileira) – brazylijska muzyka popularna
 MPB – polska mina przeciwpancerna

Zobacz też 
 MBP